Нахарі (Коті)
Річка Нахарі